Andreas Beck – niemiecki piłkarz
 Andreas Beck – austriacki skoczek narciarski i snowboardzista
 Andreas Beck – niemiecki tenisista